

События 
 Консулы Публий Корнелий Ануллин и Гай (Марк?) Авфидий Фронтон.
 Север отправился в поход на Восток против Барсения, царя атренов и союзника Нигера. Север разорил страну атренов и осадил Атры, но неудачно, и отвёл войска в Сирию. Зима — Север вторгся в Парфию, заставил отступить Вологеза и взял Ктесифон. Образована провинция Месопотамия.
 Месопотамия разделяется по реке Евфрат на две римские провинции: Месопотамия и Осроена.
 Папа римский Зефирин сменил Виктора I.
 199—217 — Папа св. Зефирин.

Скончались 
 Клавдий Гален, выдающийся медик (Согласно Суде)

См. также